Jin Ling peut se référer à :

 Jin Ling : une marque de cigarettes russe
 Jin Ling : une athlète chinoise, championne d'Asie de saut en hauteur, ayant participé aux Jeux olympiques d'été de 1988
La brasserie Jinling.

Références 

Homonymie